Raad peut être un patronyme :
 Erna Raad (1944-2017), est une chanteuse allemande.
 Mohammad Raad (1955-), est un homme politique libanais.
 Walid Raad (1967-), est un artiste libanais.
Patronyme germanique
Patronyme libanais

Signifiant "conseil" en néerlandais, on peut aussi le trouver dans le nom d'organisations ou d'institutions comme :
 Raad voor Accreditatie, l'organisation de certification aux Pays-Bas
 , conseil de Flandre